Henryville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Henryville (kommun), Québec, Montérégie,

USA 

 Henryville (ort), Indiana, Clark County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar